O Campeonato Maranhense 2ª Divisão de 2005 definiu as duas vagas para a elite do  futebol maranhense. Classificaram-se Santa Quitéria e Juventude, respectivamente campeão e vice.

Participantes 

 Bacabal (Bacabal)
 Babaçu (Viana)
 Juventude (Caxias)
 Nacional (Santa Inês)
 Santa Quitéria (Santa Quitéria do Maranhão)

Final do campeonato

Ida
Santa Quitéria 3x1 Juventude

Volta
Juventude 1x0 Santa Quitéria

2005
Futebol de 2005 no Brasil